|-
| 184601 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184602 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184603 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184604 - ||  || 31 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184605 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184606 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184607 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184608 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184609 - ||  || 31 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184610 - || 2005 RN || 1 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184611 - ||  || 5 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184612 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184613 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184614 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184615 - ||  || 6 septembrie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184616 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184617 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184618 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184619 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184620 Pippobattaglia ||  || 10 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184621 - ||  || 12 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184622 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184623 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184624 - ||  || 7 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184625 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184626 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184627 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184628 - ||  || 14 septembrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 184629 - ||  || 23 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184630 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184631 - ||  || 24 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 184632 - ||  || 25 septembrie 2005 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 184633 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184634 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184635 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184636 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184637 - ||  || 25 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184638 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184639 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184640 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184641 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184642 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184643 - ||  || 26 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184644 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184645 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184646 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184647 - ||  || 24 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184648 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184649 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184650 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184651 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184652 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184653 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184654 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184655 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184656 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184657 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184658 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184659 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184660 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184661 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184662 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184663 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184664 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184665 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184666 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184667 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184668 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184669 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184670 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184671 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184672 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184673 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184674 - ||  || 26 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184675 - ||  || 23 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184676 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184677 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184678 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184679 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184680 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184681 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184682 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184683 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184684 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184685 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184686 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184687 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184688 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184689 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184690 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184691 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184692 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184693 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184694 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184695 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184696 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184697 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184698 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184699 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184700 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-